Swineford ist der Name folgender Orte:
 Swineford (Somerset), ein englischer Ort der Verwaltungseinheit Bath and North East Somerset

Swineford ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred P. Swineford (1836–1909), US-amerikanischer Politiker